Le tournoi US Open de squash féminin  1999 est l'édition 1999 du tournoi US Open qui se déroule du 28 au  à Hartford. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de seize participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

La championne du monde Cassie Campion, titrée la semaine précédente, l'emporte en finale face à la  mondiale Michelle Martin.

Têtes de série

Tableau final 

 Cassie Campion est aussi connue sous le nom de Cassie Jackman.
 Linda Charman est aussi connue sous le nom de Linda Elriani.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open masculin de squash 1999

Liens externes 

Féminin 1999
Sport aux États-Unis en octobre 1999
Squash en 1999